Gråsälsstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråsälsstenarna (i Gloppet, Malax), Österbotten, 
 Gråsälsstenarna (i Bergöfjärden, Malax), Österbotten,

Se även
Gråsälsstenen
Gråsälsgrynnan